Магориан — термин, который может означать:

 Магориан, Мишель (род. 1947) — английская детская писательница
 Магориан — персонаж книг о Гарри Поттере, кентавр